

Persone
 Carlos Gardel, nato Charles Romuald Gardès (1887-1935) – cantante, attore e compositore argentino
 Gabriele Gardel (1977) – pilota automobilistico svizzero
 Louis Gardel (1939) – scrittore, sceneggiatore ed editore francese
 Pierre Gardel (1758-1840) – danzatore e coreografo francese

Altro
 6380 Gardel – asteroide della fascia principale

Pagine correlate
Carlos Gardel (disambigua)